De voorbereidingen tegen een coronacrisis in Zwitserland werden op maandag 24 februari 2020 publiek gemaakt. Na de uitbraak van het SARS-CoV-2 in buurland Italië, kondigde de Bondsraad bij monde van Alain Berset aan dat Zwitserland voorbereidingen trof tegen mogelijke gevallen van besmettingen met het coronavirus in het land. Berset kondigde aan dat 300 patiënten in de gaten werden gehouden, maar dat geen verdere besmettingen bekend waren. Hij benadrukte dat de overheid de situatie nauwlettend volgt en dat Zwitserland deel uitmaakt van het Europees coronavirus-informatienetwerk.

Tijdlijn 
Daags nadien, op 25 februari 2020, melden de Zwitserse autoriteiten de eerste besmetting van een patiënt met het virus in Zwitserland. Het betreft een 70-jarige Zwitser uit het kanton Ticino die op 15 februari in Milaan was. De patiënt werd in quarantaine geplaatst in een ziekenhuis in Lugano, maar zou zich wel goed voelen. Op 27 februari 2020 werden er vijf nieuwe besmettingen gemeld, één in Genève, twee in Graubünden en later op de dag ook gevallen in de kantons Aargau en Zürich. Alle patiënten verbleven kort voordien in het zwaargetroffen Italië.

Daags nadien, op 28 februari 2020, stelde de Bondsraad een verbod in op evenementen waarbij meer dan 1.000 mensen aanwezig zijn. Hierdoor werden onder meer het Autosalon van Genève en het carnaval van Bazel afgelast. Ook werd bekendgemaakt dat ondertussen 15 patiënten in Zwitserland besmet waren met het virus.

 Op 4 maart waren er 72 besmettingen.

 Op 7 maart waren er 246 besmettingen.

 Op 10 maart waren er 475 besmettingen.

 Op 12 maart waren er 858 besmettingen. Er waren 10 doden en 6 mensen waren hersteld. De grootste concentraties van besmettingen waren er in de kantons Ticino (171) en Vaud (156).

 Op 14 maart waren er 1.359 besmettingen (waarvan 4 in Liechtenstein). Er waren 13 doden en 10 mensen waren hersteld. De grootste concentraties van besmettingen waren er in de kantons Vaud (222) en Ticino (218).

 Op 19 maart waren er 4.222 besmettingen. Er waren 43 doden en 15 mensen waren hersteld.
Op 20 maart waren er 5.615 besmettingen vastgesteld. Er zijn die dag 1.393 nieuwe besmettingen bij gekomen. Er zijn die dag ook 13 nieuwe doden gevallen, wat het totale aantal doden naar 56 brengt.
Op 21 maart waren er 6.746 besmettingen vastgesteld. Wederom zijn er op deze dag meer dan duizend nieuwe besmettingen vastgesteld in het Alpenland (1.131). Ook zijn er die dag 23 mensen aan het COVID-19-virus bezweken, wat het totale aantal doden naar 79 brengt.
Op 26 maart zijn er 815 nieuwe besmettingen vastgesteld, wat het totaal aantal besmettingen naar 11.712 brengt. Ook zijn er die dag 38 patiënten overleden, wat het aantal doden tot die dag naar 191 brengt.

Maatregelen 
Op 11 maart 2020 zijn in Ticino negen grensposten met Italië gesloten. Op 13 maart werden evenementen verboden met meer dan 100 mensen. Tot eind april mogen restaurants, bars en discotheken niet meer dan 50 mensen toelaten. Als gevolg daarvan moesten alle skigebieden worden gesloten. Lesgeven in klaslokalen werd tot 4 april verboden.